2 miejscowości w Polsce:
 Ostałów – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krośniewice
 Ostałów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Chlewiska